Маде́зимо () — коммуна в Италии, в провинции Сондрио области Ломбардия.

Население составляет 582 человека (2008 г.), плотность населения составляет 7 чел./км². Занимает площадь 85 км². Почтовый индекс — 23024. Телефонный код — 0343.

Покровителями коммуны почитаются святые апостолы Пётр и Павел, празднование 29 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.madesimo.so.it/

Ссылки 
 Официальный сайт коммуны 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики